Tambre puede referirse a:
 Río Tambre, río costero español de la provincia de La Coruña, Galicia; o
 Tambre (Italia), municipio italiano de la provincia de Belluno, Véneto.